.

Varianti
Maschili: Edolph

Origine e diffusione
Deriva dall'inglese antico Eadwulf o Eadulf, composto dai termini ead ("ricco", "prospero", "felice") e wulf ("lupo").-Entrambi gli elementi sono comuni nei nomi di origine germanica: il primo si ritrova anche in Edgardo, Editta, Edmondo, Edvino, Edric ed Edoardo, mentre il secondo in Rodolfo, Arnolfo, Volframo, Randolfo e Wolf.

Durante il Medioevo si confuse con il nome Adolf; sopravvissuto alla conquista normanna, il suo uso, per quanto scarso, continuò fino al XVII secolo.

Onomastico
Il nome è adespota, cioè non è portato da alcun santo. L'onomastico quindi si festeggia il giorno di Ognissanti, che è il 1º novembre.

Persone

Varianti

Eadulf I di Bernicia, earl di Bernicia e sovrano di Northumbria
Eadulf III di Bernicia, earl di Bernicia e sovrano di Northumbria
Eadwulf Cudel di Bernicia, earl di Bernicia e sovrano di Northumbria
Eadwulf di Northumbria, sovrano di Northumbria

Note

Prenomi di origine anglosassone